

Carriera 
Ha vinto un titolo nel singolare e uno in doppio nel circuito ITF.

Come professionista il 20 aprile 2015 Naomi ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, posizione nr 464. Il 12 agosto 2013, ha invece raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 545.

Altri progetti

Collegamenti esterni